Годао 318 (, ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городе центрального подчинения Шанхай и заканчивается в поселке Чжанму (Тибетский автономный район). Строительство началось в 1993 году и продолжалось три года.

Дорога проходит через провинции Чжэцзян, Аньхой, Хубэй, Сычуань, города центрального подчинения Чунцин и Шанхай, а также Тибетский автономный район.

Годао 318 проходит рядом с реками Янцзы и Цяньтанцзян, озёрами Сиху и Тайху, горами Хуаншань.

Общая протяженность дороги составляет 5476 км. Является самой длинной китайской национальной дорогой проложенной с востока на запад (300 серия) и доходит до границы с Непалом.

На участке от Лхасы до Чжанму также называется Дорогой дружбы (англ.). На мосту Китайско-непальской Дружбы (англ.) Годао 318 соединяется с непальской национальной дорогой Аранико (англ.) протяженностью 115 км, которая идёт до Катманду.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть.

Примечания

Ссылки 
 Автостоп в Китае
 Статья в Байдупедии

Дороги Китая
Транспорт Шанхая
Транспорт провинции Чжэцзян
Транспорт провинции Аньхой
Транспорт провинции Хубэй
Транспорт провинции Сычуань
Транспорт Чунцина
Транспорт Тибетского автономного района